Rzeczpospolita — название, применяющееся по отношению к Польскому государству в различные периоды.
 Rzeczpospolita — польская ежедневная газета.

См. также 
 Речь Посполитая — федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского (1569—1795)